Guerrero peut faire référence à :

Patronyme 

 Los Guerreros, famille américano-mexicaine incluant des catcheurs professionnels
  (1921–1990), père
 Chavo Guerrero, Sr. (né en 1949), fils
  (né en 1952), fils
 Hector Guerrero (né en 1954), fils
 Eddie Guerrero (1967–2005), fils
 Vickie Guerrero (née en 1968), veuve d'Eddie
 Chavo Guerrero, Jr. (né en 1970), fils de Chavo Sr.
 Alberto Guerrero, pianiste chilien
 Amado García Guerrero, militaire dominicain
 Aurora Guerrero, productrice et scénariste américaine
 Carla Guerrero, footballeuse chilienne
 Catherine Guerrero, athlète française
 Chavo Guerrero, Junior, catcheur mexicain
 Chavo Guerrero Sr., lutteur mexicain
 Eddie Guerrero, catcheur mexicain
 Eduardo Guerrero (1928-2015), rameur d'aviron argentin
 Eduardo Guerrero (1983-), danseur de flamenco espagnol
 Esteban Guerrero (né en 1999), coureur cycliste colombien
 Hector Guerrero, ancien catcheur ; 
 Felipe Guerrero (1975-), monteur et réalisateur colombien ;
 Francisco Guerrero, compositeur espagnol de la Renaissance
 Francisco Guerrero (né en 1977), footballeur argentin
 Gonzalo Guerrero, conquistador espagnol
 Iván Guerrero (né en 1977), footballeur international hondurien.
 José Daniel Guerrero (né en 1987), footballeur mexicain
 José Guerrero, peintre espagnol (1919-1990)
 José Gustavo Guerrero (1876-1958), diplomate salvadorien
 José María Guerrero (né en 1970), footballeur international équatorien
 Paolo Guerrero (né en 1984), footballeur international péruvien
 Julen Guerrero (né en 1974), footballeur international espagnol
 María Guerrero (1867-1928), comédienne et directrice de théâtre espagnole
 Miguel Guerrero (né en 1967), footballeur international colombien
 Miguel Ángel Guerrero (né en 1990), footballeur espagnol
 Pablo Guerrero (né en 1992), coureur cycliste espagnol
 Pedro Guerrero, ancien joueur dominicain de baseball
 Phil Guerrero, animateur de télévision canadien
 Roberto Guerrero, ancien pilote automobile colombien
 Sébastien Guerrero, tireur sportif français
 Vicente Guerrero, homme politique mexicain
 Vladimir Guerrero, joueur de baseball dominicain
 Vladimir Guerrero Jr., joueur de baseball canado-dominicain
 Wilton Guerrero, joueur de baseball dominicain

Toponyme 

 Guerrero, état du Mexique ;
 Guerrero, station de correspondance entre les lignes 3 et B du métro de Mexico ;
 , village mexicain.

Titres 

 Corazón Guerrero, album de reprises de Willie Colón ;
 Guerreros, film espagnol réalisé par Daniel Calparsoro, sorti en 2002.

Voir aussi 
 
Patronyme hispanique